Radiocentrum är ett släkte av snäckor. Radiocentrum ingår i familjen Oreohelicidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Landlungsnäckor
Radiocentrum